

Группа A 

Группа A Кубка африканских наций 2021 года, сыграет матчи с 9 по 17 января 2022 года.

Команды

Турнирная таблица 

В 1/8 финала:
 Победитель группы A сыграет с командой группы C/D/E, занявшей третье место.
 Команда, занявшая второе место в группе A, сыграет с командой, занявшей второе место в группе C.

Матчи 

Тур 1

Камерун — Буркина-Фасо

Эфиопия — Кабо-Верде

Тур 2

Камерун — Эфиопия

Кабо-Верде — Буркина-Фасо

Тур 3

Кабо-Верде — Камерун

Буркина-Фасо — Эфиопия

Группа B 

Группа B Кубка африканских наций 2021 года, сыграет матчи с 10 по 18 января 2022 года.

Команды

Турнирная таблица 

В 1/8 финала:
 Победитель группы B сыграет с командой группы A/C/D, занявшей третье место.
 Команда, занявшая второе место в группе B, сыграет с командой, занявшей второе место в группе F.

Матчи 

Тур 1

Сенегал — Зимбабве

Гвинея — Малави

Тур 2

Сенегал — Гвинея

Малави — Зимбабве

Тур 3

Малави — Сенегал

Зимбабве — Гвинея

Группа C 

Группа C Кубка африканских наций 2021 года, сыграет матчи с 10 по 18 января 2022 года.

Команды

Турнирная таблица 

В 1/8 финала:
 Победитель группы C сыграет с командой группы A/B/F, занявшей третье место.
 Команда, занявшая второе место в группе C, сыграет с командой, занявшей второе место в группе A.

Матчи 

Тур 1

Марокко — Гана

Коморы — Габон

Тур 2

Марокко — Коморы

Габон — Гана

Тур 3

Габон — Марокко

Гана — Коморы

Группа D 

Группа D Кубка африканских наций 2021 года, сыграет матчи с 11 по 19 января 2022 года.

Команды

Турнирная таблица 

В 1/8 финала:
 Победитель группы D сыграет с командой группы B/E/F, занявшей третье место.
 Команда, занявшая второе место в группе D, сыграет с командой, занявшей первое место в группе E.

Матчи 

Тур 1

Нигерия — Египет

Судан — Гвинея-Бисау

Тур 2

Нигерия — Судан

Гвинея-Бисау — Египет

Тур 3

Гвинея-Бисау — Нигерия

Египет — Судан

Группа E 

Группа E Кубка африканских наций 2021 года, сыграет матчи с 11 по 20 января 2022 года.

Команды

Турнирная таблица 

В 1/8 финала:
 Победитель группы E сыграет с командой группы D, занявшей второе место.
 Команда, занявшая второе место в группе E, сыграет с командой, занявшей первое место в группе F.

Матчи 

Тур 1

Алжир — Сьерра-Леоне

Экваториальная Гвинея — Кот-д’Ивуар

Тур 2

Кот-д’Ивуар — Сьерра-Леоне

Алжир — Экваториальная Гвинея

Тур 3

Кот-д’Ивуар — Алжир

Сьерра-Леоне — Экваториальная Гвинея

Группа F 

Группа F Кубка африканских наций 2021 года, сыграет матчи с 12 по 20 января 2022 года.

Команды

Турнирная таблица 

В 1/8 финала:
 Победитель группы F сыграет с командой группы E, занявшей второе место.
 Команда, занявшая второе место в группе F, сыграет с командой, занявшей первое место в группе B.

Матчи 

Тур 1

Тунис — Мали

Мавритания — Гамбия

Тур 2

Гамбия — Мали

Тунис — Мавритания

Тур 3

Гамбия — Тунис

Мали — Мавритания

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Кубок африканских наций 2021